Niemcy:
 Rhaunen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Rhaunen – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld

Zobacz też:
 Herrstein-Rhaunen